РДК:
 Дворянская родословная книга
 Русский добровольческий корпус